Stany Zjednoczone na Mistrzostwach Świata w Lekkoatletyce 2009 – reprezentacja Stanów Zjednoczonych podczas czempionatu w Berlinie liczyła 129 zawodników. Zdobyła 22 medale, w tym 10 złotych, 6 srebrnych i 6 brązowych, zajmując 1. miejsce w klasyfikacji medalowej, a także punktowej (231 pkt.).

Medale 
 Allyson Felix –  złoty medal w biegu na 200 m
 LaShawn Merritt –  złoty medal w biegu na 400 m
 Sanya Richards –  złoty medal w biegu na 400 m
 Kerron Clement –  złoty medal w biegu na 400 m przez płotki
 Angelo Taylor, Jeremy Wariner, Kerron Clement i LaShawn Merritt –  złoty medal w sztafecie 4 × 400 m
 Debbie Dunn, Allyson Felix, Lashinda Demus i Sanya Richards –  złoty medal w sztafecie 4 × 400 m
 Dwight Phillips –  złoty medal w skoku w dal
 Brittney Reese –  złoty medal w skoku w dal
 Christian Cantwell –  złoty medal w pchnięciu kulą
 Trey Hardee –  złoty medal w dziesięcioboju
 Tyson Gay –  srebrny medal w biegu na 100 m
 Jeremy Wariner –  srebrny medal w biegu na 400 m
 Bernard Lagat –  srebrny medal w biegu na 5000 m
 Terrence Trammell –  srebrny medal w biegu na 110 m przez płotki
 Lashinda Demus –  srebrny medal w biegu na 400 m przez płotki
 Chelsea Johnson –  srebrny medal w skoku o tyczce
 Carmelita Jeter –  brązowy medal w biegu na 100 m
 Wallace Spearmon –  brązowy medal w biegu na 200 m
 Bernard Lagat –  brązowy medal w biegu na 1500 m
 Shannon Rowbury –  brązowy medal w biegu na 1500 m
 David Payne –  brązowy medal w biegu na 110 m przez płotki
 Bershawn Jackson –  brązowy medal w biegu na 400 m przez płotki

Występy reprezentantów Stanów Zjednoczonych

Mężczyźni

Kobiety

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Państwa uczestniczące w Mistrzostwach Świata w Lekkoatletyce 2009
Lekkoatletyka w Stanach Zjednoczonych